Palazzo Stanga – palazzo di Castelnuovo Bocca d'Adda
 Palazzo Stanga – palazzo di Cremona
 Palazzo Stanga – palazzo di Milano

Pagine correlate 
 Villa Stanga